Forlati ist der Name von

 Bruna Forlati Tamaro (1897–1987), italienische Archäologin und Denkmalpflegerin
 Ferdinando Forlati (1882–1975), italienischer Architekt und Denkmalpfleger